Dearing kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Dearing (Georgia)
Dearing (Kansas)